

Località
 Braca – Comune della provincia di Bergamo (termine dialettale)

Oggetti
 braca – parte del sifone di una fognatura

Persone
 Agostino Braca – scacchista, giocatore degli scacchi eterodossi
 Antonio Braca – critico musicale e compositore italiano (1929-2009)
 Antonio Braca – fantino del Palio di Legnano, attivo negli anni trenta
 Ferdinando Braca – componente della spedizione dei Mille (1834- ?)
 Paolo Braca – ex-calciatore italiano (1944–)
 Vincenzo Braca – scrittore e commediografo salernitano (1566-1614?)